Patrick Simmons – amerykański wokalista
 Pat Simmons – brytyjska aktorka głosowa
 Pat Simmons – amerykański baseballista
 Pat Simmons – kanadyjski curler